Эльсниг () — немецкий топоним.

 Эльсниг — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Эльсниг — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.